Арза́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 85 км на південний захід від Ренна, 33 км на південний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 607 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1492,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 Арзаль на сайті французького Національного інституту географії
 Арзаль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арзаль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан